Église Notre-Dame  peut faire référence à de nombreuses églises dans le monde comme celles listées ci-dessous :

Église Notre-Dame de Berlin-Kreuzberg à Berlin
 Église Notre-Dame de Coblence
 Église Notre-Dame d'Ingolstadt
 Église Notre-Dame de Trèves
 Église Notre-Dame de Wetzlar
 Église Notre-Dame de Worms

Voir aussi .

Alsemberg : Église Notre-Dame à Alsemberg
 Arlon :
 Heinsch : Église Notre-Dame du Rosaire
 Viville : Église Notre-Dame de la Paix
 Beveren : Église Notre-Dame de Melsele
 Binche : Église Notre-Dame du Travail
 Bruges : 
 Église Notre-Dame 
 Église Notre-Dame-de-la-Poterie
 Bruxelles :
 Église Notre-Dame-des-Grâces, à Woluwe-Saint-Pierre (au 'Chant d'Oiseau')
 Église Notre-Dame de la Chapelle
 Église Notre-Dame du Sablon
 Église Notre-Dame du Finistère
 Église Notre-Dame-du-Rosaire, à Uccle
 Église Notre-Dame de Laeken, à Laeken 
 Église Notre-Dame des Dunes à Coxyde
 Église Notre-Dame-à-la-Croix, à Croix-lez-Rouveroy
 Église Notre-Dame à Marchin
 Église Notre-Dame de la Paix à Mouscron
 Église Notre-Dame d’Argenteuil à Ohain
 Église Notre-Dame et Saint-Jacques à Polleur
 Église Notre-Dame d'Évegnée à Soumagne
 Église Notre-Dame à Tremelo
 Église Notre-Dame des Récollets à Verviers

Olovo : Église Notre-Dame

Rio de Janeiro :
 Église Notre-Dame de Gloire d'Outeiro
 Église Notre-Dame de Lampadosa
 Église Notre-Dame de Lapa des Marchands



Beauharnois : Église Notre-Dame-de-la-Paix
 Boisbriand : Église Notre-Dame-de-Fatima
 Champlain : Église Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain
 Granby : Église Notre-Dame
 Léry : Église Notre-Dame-de-Léry
 Lévis : Église Notre-Dame-de-Lévis
 Montréal :
 Église Notre-Dame-de-la-Défense (dans la Petite Italie de Montréal)
 Église Notre-Dame-de-Grâce
 Otterburn Park : Église Notre-Dame-du-Bon-Conseil
 Pincourt : Église Notre-Dame-de-Lorette
 Québec : 
 Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier
 Église Notre-Dame-des-Victoires
 Église Notre-Dame-de-Grâce
 Saint-Jérôme : Église Notre-Dame
 Salaberry-de-Valleyfield : Église Notre-Dame-de-la-Bellerive
 Terrasse-Vaudreuil : Église Notre-Dame-de-la-Protection

Église Nuestra Señora à Algésiras
 Église Notre-Dame de la Bonanova à Barcelone
 Église Notre-Dame de Pompéi à Barcelone

Église Notre-Dame à Chicago
 Église Notre-Dame-des-Victoires à San Francisco



Auvergne-Rhône-Alpes

Ain 
 Tramoyes : Église Notre-Dame à Tramoyes
 Saint-Maurice-de-Beynost : Église Notre-Dame

Allier 
 Châtel-Montagne : Église Notre-Dame
 Hérisson : Église Notre-Dame
 Montluçon : Église Notre-Dame
 Vichy : Église Notre-Dame des Malades

Cantal 
 Lanobre : Église Notre-Dame

Drôme 
 Romans-sur-Isère : Église Notre-Dame-de-Lourdes

Haute-Savoie 
 Passy : Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d'Assy
 Sainte-Jalle : Église Notre-Dame-de-Beauvert
 Thonon-les-Bains :
 Église Notre-Dame du Léman
 Église Notre-Dame-de-Lourdes

Loire 
 Saint-Étienne : Église Notre-Dame

Puy-de-Dôme 
 Beaumont : Église Notre-Dame de la Rivière
 Saint-Saturnin : Église Notre-Dame

Rhône 
 Lyon :
 Église Notre-Dame
 Église Notre-Dame-du-Monde-Entier de La Duchère
 Église Notre-Dame-de-Balmont de La Duchère (désaffectée et reconvertie en Ciné Duchère)
 Église Notre-Dame de Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Savoie 
 Aix-les-Bains : Église Notre-Dame

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d'Or 
 Dijon : Église Notre-Dame

Doubs 
 Besançon : 
 Église Notre-Dame
 Notre-Dame de la Libération
 Notre-Dame des Buis
 Église Notre-Dame-du-Foyer
 Chapelle Notre-Dame-du-Foyer

Jura 
 Poligny: Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard

Nièvre 
 La Charité-sur-Loire : Abbatiale Notre-Dame
 Donzy : Église Notre-Dame-du-Pré

Haute-Saône 
 Ronchamp : Église Notre-Dame-du-Bas

Bretagne

Côtes-d'Armor 
 Grâces : Église Notre-Dame
 Plancoët : Église Notre-Dame-De-Nazareth

Ille-et-Vilaine 
 Vitré : Église Notre-Dame

Finistère 
 Brasparts : Église Notre-Dame-et-Saint-Tugen
 Brennilis : Église Notre-Dame
 Concarneau : Église Notre-Dame-de-Lorette
 Le Cloître-Saint-Thégonnec : Église Notre-Dame

Morbihan 
 Larmor-Plage : Église Notre-Dame
 Lorient : Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle

Centre-Val de Loire

Indre 
 Châtillon-sur-Indre : Église Notre-Dame
 Aigurande : Église Notre-Dame
 Châteauroux : Église Notre-Dame
 La Berthenoux : Église Notre-Dame
 Gargilesse-Dampierre : Église Saint-Laurent-et-Notre-Dame
 Ingrandes : Église Notre-Dame
 Lye : Église Notre-Dame
 Le Menoux : Église Notre-Dame
 Le Pont-Chrétien-Chabenet : Église Notre-Dame
 Sainte-Lizaigne : Église Notre-Dame-de-Lourdes
 Tilly : Église Notre-Dame

Indre-et-Loire 
 Chinon : Église Notre-Dame-de-l'Épine de Parilly
 Cigogné : Église Notre-Dame
 Cormery : Église Notre-Dame-de-Fougeray
 Crouzilles : Église Notre-Dame
 Descartes : Église Notre-Dame de La Haye
 Ferrière-sur-Beaulieu : Église Notre-Dame
 Montbazon : Église Notre-Dame
 Tours : Église Notre-Dame-la-Riche
 Yzeures-sur-Creuse : Église Notre-Dame

Loiret 
 Aschères-le-Marché : Église Notre-Dame
 Bazoches-les-Gallerandes : Église Notre-Dame
 Beaugency : Église Notre-Dame
 Montliard : Église Notre-Dame
 Nevoy : Église Notre-Dame
 Ormes : Église Notre-Dame

Grand Est

Ardennes 
 Givet : église Notre-Dame ;
 Neuvizy : église Notre-Dame-de-Bon-Secours ;

Bas-Rhin 
 Bernardswiller : Église Notre-Dame
 Brumath : Église Notre-Dame de Stephansfeld
 La Petite-Pierre : Église simultanée Notre-Dame 
 Reutenbourg : Église Notre-Dame de Reinacker

Haut-Rhin 
 Guebwiller : Église Notre-Dame 
 Riquewihr : Église Notre-Dame

Marne 
 Arcis-le-Ponsart : église Notre-Dame ; 
 Beaunay : église Notre-Dame ;
 Taissy : église Notre-Dame.

Meuse 
 Bar-le-Duc : Église Notre-Dame

Moselle 
 Metz : Église Notre-Dame

Vosges 
 Médonville : Église Notre-Dame
 La Neuveville-sous-Châtenois : Église Notre-Dame
 Relanges : Église Notre-Dame
 Saint-Dié-des-Vosges : Église Notre-Dame
 Le Val-d'Ajol : Église Notre-Dame

Hauts-de-France

Aisne 
 Église Notre-Dame de Bruyères-et-Montbérault

Nord 
 Douai : Église Notre-Dame
 Lille :
 Église Notre-Dame-de-Pellevoisin
 Église Notre-Dame-des-Victoires
 Chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation

Oise 
 Église Notre-Dame d'Armancourt
 Église Notre-Dame-de-la-Basse-Œuvre de Beauvais
 Église Notre-Dame de Chamant
 Église Notre-Dame de Chambly
 Église Notre-Dame d'Ève
 Église Notre-Dame-et-Saint-Fiacre de Neuilly-sous-Clermont
 Église Notre-Dame d'Orry-la-Ville
 Église Notre-Dame-et-Saint-Rieul de Rully
 Église Notre-Dame de Trumilly

Pas-de-Calais 
 Calais : Église Notre-Dame
 Rocquigny : Église Notre-Dame

Somme 

 Abbeville : église Notre-Dame-de-la-Chapelle
 Albert : basilique Notre-Dame de Brebières
 Amiens : cathédrale Notre-Dame
 Aumâtre : église Notre-Dame 
 Boves : église Notre-Dame-de-la-Nativité 
 Caours : Église Notre-Dame de L'Heure
 Corbie : église Notre-Dame de La Neuville
 Doullens : église Notre-Dame
 Ham : église Notre-Dame
 Tilloloy : église Notre-Dame de Lorette
 Villers-Faucon : église Notre-Dame

Île-de-France

Paris 
 Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance
 Église Notre-Dame-d'Auteuil
 Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux
 Église Notre-Dame-du-Bon-Conseil
 Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
 Église Notre-Dame-des-Champs
 Église Notre-Dame-de-Chine
 Église Notre-Dame de Clignancourt
 Église Notre-Dame-d'Espérance
 Église Notre-Dame-de-la-Gare
 Église Notre-Dame-de-Lorette
 Église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant
 Église Notre-Dame-du-Signe, dépendant de l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, une juridiction du patriarcat œcuménique de Constantinople
 Église Notre-Dame-du-Travail

Hauts-de-Seine 
 Puteaux : maison d'église Notre-Dame de Pentecôte (quartier de La Défense)
 Sèvres : église Notre-Dame-des-Bruyères

Seine-et-Marne 
 Grisy-Suisnes: Église Notre-Dame-des-Roses

Seine-Saint-Denis 
 Épinay-sur-Seine : Église Notre-Dame-des-Missions 
 Le Raincy : Église Notre-Dame

Val-de-Marne 
 Alfortville : Église Notre-Dame
 Champigny-sur-Marne : Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Cœuilly
 Saint-Maur-des-Fossés : Église Notre-Dame-du-Rosaire

Val-d'Oise 
 Arnouville : Église Notre-Dame-de-la-Paix
 Deuil-la-Barre : Église Notre-Dame-et-Saint-Eugène de Deuil-la-Barre
 Épiais-Rhus : Église Notre-Dame d'Épiais-Rhus
 Haute-Isle : Église de l'Annonciation de Haute-Isle
 Maffliers : Église Notre-Dame-des-Champs de Maffliers
 Pontoise : Église Notre-Dame de Pontoise
 Saint-Clair-sur-Epte : Église Notre-Dame de Saint-Clair-sur-Epte
 Taverny : Église Notre-Dame de Taverny
 Théméricourt : Église Notre-Dame de Théméricourt
 Vétheuil : Église Notre-Dame de Vétheuil

Yvelines 
 Versailles : Église Notre-Dame

Normandie

Calvados 
 Blangy-le-Château : Église Notre-Dame
 Caen :
 Église Notre-Dame-de-Froide-Rue, rebaptisée Église Saint-Sauveur en 1802
 Église Notre-Dame-de-la-Gloriette
 Dives-sur-Mer : Église Notre-Dame
 Vire : Église Notre-Dame

Eure 
Église Notre-Dame d'Amfreville-sur-Iton
Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Bernouville
Église Notre-Dame de Bretagnolles
Église Notre-Dame de Cesseville
Église Notre-Dame de Champ-Dolent
 Houlbec-Cocherel : Notre-Dame de Cocherel
 Louviers : Église Notre-Dame de Louviers
Église Notre-Dame-des-Arts de Pont-de-l'Arche

Manche 
 Carentan : Église Notre-Dame
 Granville : Église Notre-Dame-du-Cap-Lihou
 Saint-Lô : Église Notre-Dame

Orne 
 Alençon : Église Notre-Dame.
 Igé : Église Notre-Dame, à Marcilly.
 Mortagne-au-Perche : Église Notre-Dame.

Seine-Maritime 

 Caudebec-en-Caux : Église Notre-Dame

Nouvelle-Aquitaine

Charente 
 Agris : Église Notre-Dame
 Courcôme : Église Notre-Dame

Charente-Maritime 
 Royan : Église Notre-Dame

Creuse 
 Felletin : Église Notre-Dame-du-Château
 Nouziers : Église Notre-Dame

Dordogne 
 La Dornac : Église Notre-Dame

Gironde 
 Aillas : Église Notre-Dame
 Ambarès-et-Lagrave : Église Notre-Dame-de-La-Grave
 Bagas : Église Notre-Dame
 Bazas : Église Notre-Dame dou Mercadilh
 Bernos-Beaulac : Église Notre-Dame
 Bordeaux  :
 Église Notre-Dame
 Église Notre-Dame de Cypressat (quartier de la Bastide)
 Église Notre-Dame des Chartrons
 Castelviel : Église Notre-Dame
 Coimères : Église Notre-Dame
 Doulezon : Église Notre-Dame
 Escaudes : Église Notre-Dame
 Frontenac : Église Notre-Dame
 Gironde-sur-Dropt : Église Notre-Dame
 Grézillac : Église Notre-Dame
 Guîtres : Église Notre-Dame
 Lestiac-sur-Garonne : Église Notre-Dame
 Massugas : Église Notre-Dame
 Montagne : Église Notre-Dame de Parsac
 Sainte-Foy-la-Grande : Église Notre-Dame
 Sauveterre-de-Guyenne : Église Notre-Dame
 Sigalens : Église Notre-Dame d'Aillas-le-Vieux

Landes 
 Audignon : Église Notre-Dame
 Mimizan-Plage : Église Notre-Dame des Dunes
 Saint-Vincent-de-Paul : Basilique Notre-Dame de Buglose

Lot-et-Garonne 
 Blanquefort-sur-Briolance : Église Notre-Dame
 Marmande : Église Notre-Dame
 Moirax: Église Notre-Dame
 Montagnac-sur-Auvignon : Église Notre-Dame
 Monteton : Église Notre-Dame
 Puymirol : Église Notre-Dame du Grand-Castel
 Villeréal : Église Notre-Dame

Deux-Sèvres 
 Échiré : Église Notre-Dame
 Moulins : Église Notre-Dame 
 Niort : Église Notre-Dame
 Parthenay : Église Notre-Dame-de-la-Couldre

Vienne 
 Poitiers : Église Notre-Dame-la-Grande
 La Roche-Posay : Église Notre-Dame

Occitanie

Ariège 
 Sentein : Église Notre-Dame
 Tarascon-sur-Ariège : Église Notre-Dame-de-la-Daurade

Aveyron 
 Aubin : Église Notre-Dame-des-Mines
 Arvieu : Église Notre-Dame d'Aures
 Castelnau-Pégayrols : Église Notre-Dame
 Martrin : Église Notre-Dame-de-Septembre
 Mostuéjouls : Église Notre-Dame-des-Champs
 Peyrusse-le-Roc : Église Notre-Dame-de-Laval
 Saint-Chély-d'Aubrac : Église Notre-Dame-des-Pauvres
 Thérondels : Église Notre-Dame

Gard 
 Alès : Chapelle de Notre-Dame-des-Mines
 Montfrin : Église Notre-Dame-de-Malpas
 Villeneuve-lès-Avignon : Église Notre-Dame

Haute-Garonne 
 Toulouse : 
 Église Notre-Dame de la Dalbade
 Église Notre-Dame du Taur
 Avignonet-Lauragais : Église Notre-Dame-des-Miracles
 Revel (Haute-Garonne) : Église Notre-Dame-des-Grâces

Gers 
 Simorre : Église Notre-Dame
 Mirande : Église Notre-Dame (aussi appelée église Sainte-Marie)

Lot 
 Luzech : Église Notre-Dame

Pays de la Loire

Loire-Atlantique 
 La Chapelle-Launay : Église Notre-Dame des Aulnes
 Nantes : Église Notre-Dame-de-Bon-Port

Maine-et-Loire 
 Beaufort-en-Vallée : Église Notre-Dame
 Béhuard : Église Notre-Dame
 Cholet : Église Notre-Dame

Mayenne 
 Ambrières-les-Vallées : Église Notre-Dame d'Ambrières-les-Vallées
 Commer : Église Notre-Dame de Commer
 Le Ham : Église Notre-Dame du Ham
 Laval : Église Notre-Dame des Cordeliers
 Montaudin : Église Notre-Dame de Montaudin

Sarthe 
 Le Mans : Église Notre-Dame-du-Pré

Vendée 
 Angles : Église Notre-Dame-des-Anges
 Vouvant : Église Notre-Dame
 Fontenay-le-Comte : Église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence 
 Aubenas-les-Alpes : Église Notre-Dame
 Barles : Église Notre-Dame
 Bayons : Église Notre-Dame-de-Bethléem
 Le Brusquet : Église Notre-Dame
 Le Castellard-Melan : Église Notre-Dame
 Chaudon-Norante : Église Notre-Dame-du-Plan
 Clamensane : église Notre-Dame
 Clumanc : église Notre-Dame
 Demandolx : église Notre-Dame de Conches
 L'Escale : église Notre-Dame
 Estoublon : église Notre-Dame
 Faucon-du-Caire : Église Notre-Dame
 La Garde : église Notre-Dame des Ormeaux
 Gréoux-les-Bains : église Notre-Dame des Ormeaux
 Larche : église Notre-Dame-des-Neiges
 Lurs : église Notre-Dame des Anges
 Majastres : église Notre-Dame-de-la-Roche
 Mallemoisson : église Notre-Dame
 Manosque : église Notre-Dame de Romigier
 Les Mées : église Notre-Dame de l'Olivier
 Melve : église Notre-Dame
 Montfuron : église Notre-Dame-et-Saint-Elzéar
 Ongles, hameau du Rocher d'Ongles : église Notre-Dame
 Oraison : église Notre-Dame-du-Thor
 La Palud-sur-Verdon : église Notre-Dame de Vauvert
 Puimichel : église Notre-Dame du Serre
 Quinson : église Notre-Dame-du-Plan
 La Rochette : église Notre-Dame des Parans
 Rougon : église Notre-Dame-de-la-Roche-et-Saint-Romain
 Saint-Jeannet : église Notre-Dame-de-l’Espérance
 Sainte-Tulle : Église Notre-Dame de Beauvoir
 Selonnet : église Notre-Dame-et-Saint-Antoine
 Seyne-les-Alpes : église Notre-Dame-de-Nazareth
 Sigoyer : église Notre-Dame d'Espavent
 Tartonne : église Notre-Dame d’Entraigues

Alpes-Maritimes 
 Cannes
 Église Notre-Dame-d'Espérance
 Église Notre-Dame-de-Bon-Voyage
 Église Notre-Dame-des-Pins
 Nice :
 Église Notre-Dame-Auxiliatrice de Nice
 Église Notre-Dame-des-Grâces de Nice, dite église du Vœu
 Église Notre-Dame-du-Port de Nice

Bouches-du-Rhône 
 Aix-en-Provence : église Notre-Dame-de-la-Seds
 Marseille : 
 Église Notre-Dame-des-Accoules
 Église Notre-Dame-du-Mont

Hautes-Alpes 
 Gap :
 Église Notre-Dame
 Église Notre-Dame-de-Chaudun

Var 
 Cotignac : église Notre-Dame-de-Grâces
 Montmeyan : église Notre-Dame

Vaucluse 
 La Bastide-des-Jourdans : église Notre-Dame
 Grambois : église Notre-Dame de Beauvoir

France d'outre-mer

Îles Kerguelen 
 Port-aux-Français : Église Notre-Dame-du-Vent

La Réunion 
 Cilaos : Église Notre-Dame-des-Neiges
 Saint-Denis : Église Notre-Dame-de-la-Délivrance
 Sainte-Rose : Église Notre-Dame-des-Laves

Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Budapest
 Église Notre-Dame-des-Hongrois de Tisztviselőtelep

Église Notre-Dame (Chaldéens), rue Palestine à Bagdad

Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance

Akoura (District de Jbeil) : 
 Église Notre-Dame de la Corne
 Église Notre-Dame des Ermites
 Beyrouth : Église Notre-Dame des Dons dans le quartier d'Achrafieh
 Bikfaya (District de Metn) : Église Notre-Dame-de-la-Délivrance
 Byblos : Église Notre-Dame de la Roche
 Bziza (District du Koura) : Église Notre-Dame des Colonnes
 Ehden : Église Notre-Dame de la Forteresse
 Sidon : Église Notre-Dame de Mantara, où la vierge a attendu le Christ
 Zahlé : Église Notre dame de Zahlé et de la Bekaa
 Église Notre-Dame de Belmont
 Église Notre-Dame des Champs

Église Notre-Dame-de-la-Victoire à La Valette

Bréda : Église Notre-Dame
 La Haye : Église Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception
 Overveen : Église Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception

Legnica : Église évangélique Notre Dame

Porto : Église Notre-Dame-de-Lapa
 Santarém : Église Notre-Dame

Canton de Vaud

 Église Notre-Dame de la Consolation, Aubonne.
 Église clunisienne Notre-Dame, Bassins 
 Église Notre-Dame, Cully.
 Église Notre-Dame de l’Immaculée Conception, Lucens.
 Église Notre Dame de Lourdes, Roche.
 Église Notre-Dame, Vevey.
connu sous le vocable de Notre-Dame jusqu'à la Réforme protestante en 1536
 Église notre-Dame, Orbe.

Canton de Fribourg
 Église Notre-Dame de Tours, Montagny

Canton de Genève

Basilique Notre-Dame, Genève.

Église de Notre-Dame de Týn à Prague

Voir aussi 
 Catégorie Église dédiée à Notre-Dame

Vocables spécifiques

Églises Notre-Dame spécifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 Liste des églises Notre-Dame de l'Ô

Autres bâtiments religieux 
 
 
 
 
 
 
 

~
NotreDame